Vuelta a Murcia 2019 var den 39. udgave af cykelløbet Vuelta a Murcia. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret i perioden 15. til 16. februar 2019. Det blev vundet af spanske Luis León Sánchez fra  for andet år i træk foran Alejandro Valverde. Danske Jakob Fuglsang vandt bjergtrøjen.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Jakob Fuglsang kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
 

2019
UCI Europe Tour 2019